Schebutynzi (ukrainisch Шебутинці; russische Entsprechung Шебутинцы/Schebutinzy) heißen folgende geographische Objekte:

 Schebutynzi (Nowa Uschyzja), Dorf im Rajon Nowa Uschyzja, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine 
 Schebutynzi (Dnister), Dorf im Rajon Dnister,  Oblast Tscherniwzi, Ukraine